Одилия Эльзасская (также Оттилия; ; ок. 662 — ок. 720) — святая, почитаемая в католической и православной церквях, покровительница Эльзаса, дочь эльзасского герцога, игуменья монастыря Гогенбург. Канонизирована в XI веке, день памяти отмечается 13 декабря.

Именуется также Одилия Гогенбургская ().

Биография 
Житие Одилии составлено по преданиям. Родилась около 662 года. Дочь правителя  Адальриха (или Этихо), жившего во времена короля Хильдерика II и получившего герцогство как королевский родственник. Одилия родилась слепой, но при крещении прозрела.

Она основала обитель, которая стала первым женским монастырём Эльзаса ( (Hohenburg Abbey; другие названия — монастырь на горе святой Одили; аббатство Мон-Сент-Одиль; аббатство на горе Сент-Одиль)); Она молилась Богу о прощении грехов отца, избавила его от ада и сотворила другие чудеса. Днём её смерти считается 13 декабря

Почитание 
Император Карл Великий открывал её гробницу в Гогенбургском монастыре, чтобы взять частицу её руки.

В астрономии 
В честь Одилии Эльзаской назван астероид (401) Оттилия, открытый в 1895 году.

Художественные изображения 
Сохранились древние (XIII век) изображения её из камня, в монашеской одежде, но с длинными волосами.

См. также 
 Геррада Ландсбергская — из того же монастыря.

Примечания

Ссылки 
 Преподобная Одилия Эльзасская 
 Преподобная Одилия — покровительница Эльзаса 

Этихониды
Слепые святые
Святые Эльзаса
Святые Единой Церкви
Святые периода Меровингов
Христианские святые VIII века
Аббатисы Гогенбурга
Аббатисы VIII века